Meißelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Meißelbach, deutscher Politikwissenschaftler
 Veronika Meißelbach (1810–1841), deutsche Opernsängerin, siehe Veronika Jenke